Смольки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Смольки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Смольки — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Смольки — село в Городецком районе Нижегородской области.
 Смольки — деревня в Селижаровском районе Тверской области.